Die Kreuzritter steht für:

 die Kreuzfahrer in den Kreuzzügen, siehe Kreuzzug
 Die Kreuzritter (Roman), polnischer Historienroman (1900) von Henryk Sienkiewicz

Filme:
 Die Kreuzritter (Film), polnischer Historienfilm aus dem Jahr 1960
 Die Kreuzritter – The Crusaders, italienischer Historienfilm aus dem Jahr 2001
 Die Kreuzritter 2 – Soldaten Gottes, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2005
 Die Kreuzritter 3 – Die Krone des Königs, ungarischer Film aus dem Jahr 2001
 Die Kreuzritter 4 – Das Gewand Jesu, italienischer Film aus dem Jahr 2001 
 Die Kreuzritter 5 – Mit Feuer und Schwert, polnischer Film aus dem Jahr 1999, siehe Mit Feuer und Schwert (Film)
 Die Kreuzritter 6 – Für Heimat und Vaterland, rumänischer Film aus dem Jahr 1990
 Die Kreuzritter 7 – Schlacht um die Ehre, rumänischer Film aus dem Jahr 1989
 Die Kreuzritter 8 – Der weiße Ritter, spanischer Film aus dem Jahr 2006
 Die Kreuzritter 9 – Die heilige Rita, italienischer Film aus dem Jahr 2004

Siehe auch:
 Arn – Der Kreuzritter